Алекса́ндра Ю́рьевна Леви́цкая (род. 7 февраля 1954, Москва) — российский политический деятель, советник президента России (с 2 августа 2013). Действительный государственный советник РФ 1-го класса (с 12 октября 2000).

Биография 
В 1976 году закончила МГУ по специальности геолог-геофизик.

С середины 1990-х годов работала на руководящих должностях в Федеральной фондовой корпорации, в том числе с 1998 года (после ухода с этой должности Александра Волошина) — её президентом, с 1999 по 2000 год — помощником главы администрации президента.

С 6 июня 2000 по 23 июня 2003 года — 1-й заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ. 

1-й заместитель руководителя Секретариата Руководителя Администрации Президента РФ 2003—2004.

С 26 апреля 2004 года — заместитель Министра здравоохранения и социального развития РФ.

С 9 ноября 2007 года по 26 июня 2008 года — заместитель Министра экономического развития и торговли РФ. 

С 26 июня 2008 года по 21 мая 2012 года — заместитель Министра экономического развития РФ.

С 21 мая 2012 года — первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

С 21 мая 2004 года — член Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

С 16 июля 2004 года по 15 декабря 2008 года — член Комиссии при Президенте РФ по вопросам совершенствования государственного управления.

Член межведомственной рабочей группы по вопросам федеративных отношений и местного самоуправления при Комиссии при Президенте РФ по вопросам совершенствования государственного управления с 16 июля 2004 по 3 июня 2006 года. 

Член межведомственной рабочей группы по обеспечению мероприятий, связанных с реформированием государственной службы, при Комиссии 16 июля 2004 по 30 марта 2006 года.  

С 16 июля 2009 года — член Правительственной комиссии по миграционной политике.

С 29 июля 2004 года по 14 февраля 2008 года — представитель Правительства РФ в Административном совете МОТ.

С 25 октября 2004 года по 10 сентября 2008 года — член Правительственной комиссии по вопросам экономической интеграции.

С 6 ноября 2008 года — член Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ.

С 21 октября 2005 года — секретарь Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (с 20 сентября 2010 года — Комиссии), с 16 июля 2006 года — также член президиума.

В 2005 году стала лауреатом Национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства.

Член совета директоров РАО «Газпром» с 29 июня 2001 года по 25 июня 2004 года.

С 21 мая 2012 по 2 августа 2013 — Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Бывший заместитель главы Минэкономразвития России.

2 августа 2013 года указом президента России Владимира Путина Александра Левицкая назначена советником президента РФ.

Собственность и доходы 
Согласно данным, размещенным в декларации, содержащей сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, за 2018 года Александра Левицкая заработала 6 508 953 рубля. В собственности Левицкой находятся земельный участок площадью 1148 кв. метров (долевая собственность, 1/4 доля) и жилой дом, площадью 110,6 кв. метров (долевая собственность, 1/4 доля).

Награды 
Орден Почёта (7 февраля 2004)

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (14 июля 2011)

Орден Дружбы (6 февраля 2014)

Примечания 

Советники президента Российской Федерации
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса